Raúl García (n. 1959) – calciatore peruviano
 Raúl García Escudero (n. 1986) – calciatore spagnolo
 Raúl García Carnero (n. 1989) – calciatore spagnolo
 Raúl García-Ordóñez (1924-2013) – cestista cubano